Чин Джон О (; ) — южнокорейский стрелок из пистолета, один из наиболее титулованных спортсменов в истории пулевой стрельбы. Четырёхкратный олимпийский чемпион (трижды подряд в стрельбе из пистолета с 50 метров (2008, 2012 и 2016) и один раз в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров (2012)) и двукратный серебряный призёр Олимпийских игр. Многократный чемпион мира, Азии, победитель Азиатских игр, финалов Кубка мира.

До Чин Джон О никому из стрелков не удавалось даже дважды выиграть золото в стрельбе из пистолета с 50 метров на Олимпийских играх, а корейцу это удалось трижды.

См. также 
 Список многократных чемпионов Олимпийских игр

Примечания

Ссылки 
 
 Профайл Чин Джон О на сайте МОК

Стрелки Республики Корея
Олимпийские чемпионы от Республики Корея
Олимпийские чемпионы по стрелковому спорту
Чемпионы летних Олимпийских игр 2008 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 2012 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 2016 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2004 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2008 года
Стрелки на летних Олимпийских играх 2004 года
Стрелки на летних Олимпийских играх 2008 года
Стрелки на летних Олимпийских играх 2012 года
Стрелки на летних Олимпийских играх 2016 года
Стрелки на летних Олимпийских играх 2020 года
Чемпионы мира по стрельбе